Zawahiri ist der Name folgender Personen:

 Aiman az-Zawahiri (1951–2022), ägyptisches al-Qaida-Mitglied
 Muhammad az-Zawahiri (* 1953), ägyptischer Kämpfer des Dschihad, Bruder des Aiman az-Zawahiri